

Geografia 
 Soisalo – maggiore isola lacustre della Finlandia, disabitata

Persone 
 Mikael Soisalo – calciatore finlandese, attaccante
 Saara Soisalo – cantante finlandese